

Geografia

Niemcy 
 Landkreis Colmar – dawny powiat w prowincji Alzacja-Lotaryngia
 Landkreis Colmar i. Posen – była nazwa dawnego powiatu w Prowincji Poznańskiej

Zobacz też 
 Colmar